De Kapel (Emmen), een gebouw in Emmen
 De Kapel (Midden-Delfland), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Midden-Delfland
 De Kapel (Nieuw-Roden), een gebouw in Nieuw-Roden
 De Kapel (Valkenswaard), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Valkenswaard
 De Kapel (EO), een Nederlands televisieprogramma